El nombre de Iglesia de Santa Lucía es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor a Lucía de Siracusa, mártir y santa de la Iglesia Católica.

 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

  en Argentina:
 Iglesia de Santa Lucía, iglesia católica en la ciudad de Corrientes;

  en Colombia:
 Santuario Santa Lucía, iglesia católica en el municipio de Ambalema Tolima;

  en Cuba:
 Iglesia de Santa Lucía, iglesia católica en la ciudad de Holguín;

  en El Salvador:
 Iglesia de Santa Lucía, iglesia católica en la ciudad de Suchitoto;
 Iglesia de Santa Lucía, iglesia católica en la ciudad de Santa Ana;

  en España:
 Iglesia de Santa Lucía, iglesia católica en la localidad de Alcuéscar, Cáceres;
 Iglesia de Santa Lucía, iglesia católica en la localidad de Almarza, Soria;
 Iglesia de Santa Lucía (B.I.C. 23/07/2002), iglesia católica en la localidad de Azara, Huesca;
 Iglesia de Santa Lucía, iglesia católica en la ciudad de Barcelona;
 Iglesia de Santa Lucía, iglesia católica en la ciudad de Cádiz;
 Iglesia de Santa Lucía (B.I.C. 28/10/2004), iglesia católica en la localidad de Mancor del Valle, Islas Baleares;
 Iglesia de Santa Lucía, iglesia católica en la localidad de Puebla de Sancho Pérez, Badajoz;
 Iglesia de Santa Lucía (B.I.C. 23/07/2002), iglesia católica en la localidad de Puntallana, isla de La Palma, Santa Cruz de Tenerife;
 Iglesia de Santa Lucía, iglesia católica en la ciudad de Santander;
 Iglesia de Santa Lucía, iglesia católica en la ciudad de Sevilla;
 Iglesia de Santa Lucía, iglesia católica en la localidad de Soto de Cangas, Asturias;
 Iglesia de Santa Lucía, iglesia católica en la ciudad de Zamora;

  en Guatemala:
 Iglesia de Santa Lucía, iglesia católica en la ciudad de Antigua Guatemala;

  en Italia:
 Iglesia de Santa Lucía, iglesia católica en la ciudad de Ostra Vetere;
 Iglesia de Santa Lucía, iglesia católica en la ciudad de San Cataldo;
 Iglesia de Santa Lucía, iglesia católica en la ciudad de Siracusa;
 Basílica Santuario de Santa Lucía a Mare, iglesia católica en la ciudad de Nápoles;

  en México:
 Iglesia de Santa Lucía, iglesia católica en la ciudad de San Francisco de Campeche;
 Iglesia de Santa Lucía, iglesia católica en la ciudad de San Cristóbal de las Casas;

  en Portugal:
 Iglesia de Santa Lucía, iglesia católica en la ciudad de Lisboa;

  en Venezuela:
 Iglesia de Santa Lucía, iglesia católica en la ciudad de Maracaibo;
 Iglesia de Santa Lucía, iglesia católica en la ciudad de Mucuchíes;
 Basílica de Santa Lucía, iglesia católica en la ciudad de Timotes;

Iglesias dedicadas a varios santos (entre ellos: Santa Lucía)
  en España:
 Iglesia de Santa Lucía y San Andrés, iglesia católica en la localidad de San Martín de Valdelomar, Cantabria;